De Aralosaurini zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

In 2013 benoemde Albert Prieto-Márquez een nodusklade Aralosaurini, voor de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Aralosaurus tuberiferus en Canardia garonnensis en al diens afstammelingen.

In 2021 gaven Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een definitie als stamklade als de groep bestaande uit Aralosaurus tuberiferus Rozhdestvensky, 1968 en Canardia garonnensis Prieto-Márquez et al., 2013 en alle soorten nauwer verwant aan Aralosaurus en Canardia dan aan Lambeosaurus lambei Parks, 1923, Parasaurolophus walkeri Parks, 1922, en Tsintaosaurus spinorhinus Young, 1958. De nieuwe definitie voorkwam dat de groep ruimer zou uitvallen dan bedoeld.

De groep bestaat uit middelgrote viervoetige planteneters uit het late Krijt van Azië en Europa. Behalve de verankerende soorten waren in 2021 geen Aralosaurini bekend. Ze staan basaal in de Lambeosaurinae.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Prieto-Márquez A., Dalla Vecchia F.M., Gaete R. & Galobart À. 2013. "Diversity, Relationships, and Biogeography of the Lambeosaurine Dinosaurs from the European Archipelago, with Description of the New Aralosaurin Canardia garonnensis". PLOS ONE 8: e69835
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda